

Toponyme

Selles 
 Selles, commune française de l’Eure ;
 Selles, commune française de la Marne ;
 Selles, commune française du Pas-de-Calais ;
 Selles, commune française de la Haute-Saône.

Noms composés 
 Selles-Saint-Denis, commune française de Loir-et-Cher ;
 Selles-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher ;
 Selles-sur-Nahon, commune française de l’Indre.

Histoire 
 Les Selles sont le nom des premiers habitants de Dodone et des prêtres de l’oracle.

Médecine 
 Les selles sont les matières fécales, les résidus de la digestion.

Autres 
 Le selles-sur-cher est un fromage français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France